Il Campionato mondiale di scherma 2013 è stato la 61ª edizione della manifestazione. Si è svolto a Budapest in Ungheria, dal 5 al 12 agosto 2013.

Programma 
Il programma prevedeva 12 eventi, 6 maschili e 6 femminili. Le gare sono state ospitate all'interno del Centro Congressi ed Eventi Syma di Budapest.

Podi

Uomini

Donne

Risultati

Uomini

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Donne

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Medagliere

Voci correlate 
 Eventi sportivi nel 2013
 Coppa del Mondo di scherma 2013

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Scherma nel 2013
Scherma a Budapest
Competizioni sportive a Budapest